Canova (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud
 Canova (les Preses), masia a les Preses (Garrotxa) 
 La Canova (Sant Joan de Mollet), mas de Sant Joan de Mollet a la comarca del Gironès 
 la Canova (Capsec), casa al veïnat de Capsec al terme de la Vall de Bianya (Garrotxa) 
 La Canova (Santa Margarida de Bianya), masia al veïnat de Santa Margarida al terme de la Vall de Bianya (Garrotxa)

 La Canova d'en Ribes, mas al costat de la Riera de Bianya (la Vall de Bianya, la Garrotxa)

 Mas de la Canova, mas d'Esponellà a la comarca del Pla de l'Estany 
 Pla de la Canova del Riu, plana de Maià de Montcal (Garrotxa)
 Puig de la Canova, muntanya d'Albanyà a la comarca de l'Alt Empordà 
 Antonio Canova (Possagno, Vèneto, 1757 - Venècia, 1822), escultor venecià